Lyndon B. Johnson
 LBJ (film)
 Lady Bird Johnson
 
LeBron James